Oberwil ZH steht für folgende Orte im Kanton Zürich, Schweiz:

 Oberwil (Dägerlen) in der Gemeinde Dägerlen
 Oberwil (Nürensdorf) in der Gemeinde Nürensdorf
 Oberwil (Pfäffikon ZH) in der Gemeinde Pfäffikon